Une limace est un animal de la famille des gastéropodes.
 Une limace est un terme argotique désignant une chemise.
 Une tenthrède limace est un insecte de l'ordre des hyménoptères.
 Une Limace de mer est un nom donné à une grande partie des mollusques Opisthobranches.